Ettendorf ist der Name mehrerer Orte:

 Ettendorf (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Ettendorf (Surberg), Ortschaft der Gemeinde Surberg in Oberbayern
 Ettendorf (Gemeinde Lavamünd), Katastralgemeinde von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Ettendorf bei Stainz, Ortschaft der Gemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Ettersdorf